Op het US Open 2020 tennistoernooi speelden de mannen het enkelspel van 31 augustus tot en met 13 september 2020 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York. Wegens de coronapandemie werden er geen kwalificaties gespeeld.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema mannenenkelspel bij het US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2020